Lits (De Lits), een gekanaliseerde rivier van Rottevalle naar De Leijen in de gemeente Tytsjerksteradiel (Friesland)
 De Lits (Dantumadeel) (De Lyts), een water in de gemeente Dantumadeel (Friesland)

Zie ook 
 Lits en Lauwers, een voormalig waterschap in de provincie Friesland
 Litse, een Friese jongensnaam
 Luts (doorverwijspagina)